Андрей Батуркин:
 Батуркин, Андрей Дмитриевич (род. 1966) — российский оперный певец (баритон), заслуженный артист Российской Федерации (2009).
 Батуркин, Андрей Николаевич (род. 1971) — российский экономист. Аудитор Счётной палаты России с 2019 года.